Боб Магнуссон (; род. 24 февраля 1947) — американский джазмен, басист, выпустил более 150 альбомов или CD, родился в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк), жил и работал в штате Калифорния.

Дискография
Liquid Lines: (2005)Revelation: Discovery Records (1979)

Принимал участие
Nexus: (2xLP) (With John Klemmer & Carl Burnett) Arista Records (1979)Skate Board Park: Joe Farrell (1979)
Flute Talk: Sam Most With Joe Farrell (1979)Rise: Herb Alpert, A&M Records (1979)
Holywood Madness: Richie Cole With Eddie Jefferson, Muse Records (1980)Touchstone: Chick Corea, Warner Bros. (1982)
Return To Alto Acres: Richie Cole (LP), Palo Alto Records (1983)Finesse: John Klemmer, Elektra Records (1983)
Ron McCroby Plays Puccolo, Concord Jazz (1983)Round Midnight: Linda Ronstadt, Elektra (1986)
For Sentimental Reasons: Linda Ronstadt with Nelson Riddle & His Orchestra, Elektra/Asylum Records (1986)In My Tribe: 10,000 Maniacs, Elektra (1987)	
Shieldstone: Stanley Clarke & Bill Shields, Bellaphon Records (1987)I'm Breathless: Madonna, Sire Records (1990)
Chamber Jazz: Laurindo Almeida, Concord Jazz (1993)A New Standard: Steve Tyrell, Atlantic Records (1999)
This Guy's In Love: Steve Tyrell, Columbia Records (2003)Siren: Sasha & Shawna, Manhattan Records (2007)
Conversations With My Family: Mike Garson, Resonance Records (2008)Heartfelt: Christian Howes, Resonance Records (2008)

Бас-гитаристы США
Джазмены США